Скайлайн (от  — линия горизонта) — урбанистическая панорама или вид на город со стороны.

Населённые пункты 

 
 Скайлайн (Миннесота)

Другие значения 
 «Скайлайн» — американский фантастический фильм 2010 года.
 «Скайлайн 2» — американский фантастический фильм 2017 года.

См. также 
 Skyline